Fluter steht für:
 Wasserleitung für die Bewässerung 
 Flutlicht
 fluter (Magazin), ein Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung

Siehe auch:
 Vorfluter, für die Entwässerung